Dongtan bezeichnet:

Dongtan (China) (東灘 / 东滩), einen Ortsteil der Großgemeinde Chenjia der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai
Dongtan (Hwaseong), eine Planstadt im Gebiet der Stadt Hwaseong in der südkoreanischen Provinz Gyeonggi-do